Simon Harcourt (zm. 1577) – angielski polityk, parlamentarzysta z Staffordshire
 Simon Harcourt (1603–1642) – irlandzko-angielski najemnik, wojenny gubernator Dublina
 Simon Harcourt (1653–1724) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Aylesbury
 Simon Harcourt (1661–1727) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 1. wicehrabia Harcourt
 Simon Harcourt (1684–1720) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Abingdon, syn wicehrabiego
 Simon Harcourt (1714–1777) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Harcourt, 2. wicehrabia Harcourt, syn powyższego